A National Hockey League a legmagasabb jégkorongliga Észak-Amerikában. Ezen a listán azok a játékosok vannak feltüntetve, akik elérték az 1000 pontos határt.

Jegyzetek

Források
Minden NHL-statisztika listája

NHL-rekordok és -listák